Българска футболна лига () е проект за добавянето на Българското първенство по футбол в компютърни игри на футболна тематика. Първоначално проектът е само за сериите FIFA на EA Sports но след това са създадени добавки към игрите Total Club Manager (EA Sports), FIFA Manager (EA Sports), Pro Evolution Soccer (Konami), а от скоро и Football Manager (Sports Interactive/SEGA). Проектът е с некомерсиална цел и се реализира от BFL Team съставен предимно от любители. Българска Футболна Лига се пише с три главни букви въпреки правописните правила на българския книжовен език.

История 
На 10 юли 2002 Венцислав Николов и Христо Христов започват създаването на Българска Футболна Лига за FIFA 2002. Основната работа се състоеше в създаване на качествени екипи и точност на съставите на отборите от А група. След известно време към групата се присъедени и Младен Кателиев. След много перипетии и безсънни нощи 10 октомври 2002 излезе първата версия на патча.

В началото на 2003 година Венцислав Николов остана координатор на проекта, а дейно в него се включи Христо Георгиев който замени Венцислав. На 3 март 2003 се появява БФЛ 2003 за FIFA 2003 а три месеца по-късно и втора версия с актуализираните състави за сезон 2003-04. Същата година е създадена и добавка към TCM 2003 от Венцислав Николов която така и не бива пусната на потребителите.

През 2004 EA Sports променят драстично енджина на играта и с пускането на FIFA 2004 на екипа се наложи наново да разучава начините за обработка на играта. В екипа останаха само Младен Кателиев и Христо Христов. Когато всичко около добавката беше готово изникна един проблем. За да успее да инсталира добавката потребителя трябваше да извърши собственоръчно инсталацията, което бе неприемливо. Така FIFA 2004 остана без български отбори. За TCM 2004 се появява добавка от Светослав Младенов, който впоследствие влиза в екипа.

През 2005 бе създаден изцяло нов екип с ръководител Светослав Младенов. През 2006 Венцислав Николов създаде екип за добавка на български отбори към FIFA Manager 2006 към който се включи и екипа на Светослав Младенов. Обединеният екип реализира добавките за FIFA 2006 и FM 2006. По същото време стана още едно разширение на екипа с включването на група за създаването на добавка към Pro Evolution Soccer 5. През 2006 излязаха 5 версии на добавката за FIFA 2006 и по една версия за FM 2006 и PES 5. През 2007 бяха пуснати добавки за FIFA 2007, FIFA Manager 2007 и Pro Evolution Soccer 6.

През 2008 бяха пуснати добавки за FIFA 2008 и Pro Evolution Soccer 2008. За FIFA Manager 2008 БФЛ не успяват да съберат екип и патч не излиза. За сметка на FIFA Manager 2008 обаче БФЛ пускат патч за FM 2008.

През 2009 екипа на БФЛ успява да създаде един от най-качествените си продукти за сериите ФИФА. Патча за ФИФА 09 е в 4 версии като основната е BFLFIFA2009v1.0 а BFLFIFA2009v1.1, BFLFIFA2009v1.2 и BFLFIFA2009v1.3 са фиксиращи грешките на BFLFIFA2009v1.0. Успеха се дължи най-вече на това, че патча е пуснат преди нова година (БФЛ ФИФА 09 е първия излязъл пач с новодобавено първенство в целия свят), точната база, графичния дизайн, великолепните екипи, знамена и естествено това, че всички Български отбори играеха мачовете си на реалните им стадиони. Патча е оценен в световни сайтове като soccergamming, F4F и много други. БФЛ пуска и патчове за PES 2009 и FIFA Manager 2009

Екип

Актуални участници в проекта

Бивши участници в проекта

Патчове

Външни препратки 
 Официална страница
 FIFA Bulgaria™
 PES Bulgaria™
 FIFA Manager БГ
 BFL Team™ Forum

Компютърни спортни игри